Nile steht für:

 englische Bezeichnung des Flusses Nil in Afrika

Orte:
 Nile (Washington), gemeindefreies Gebiet im US-Bundesstaat Washington
 Nile Township, Vereinigte Staaten
 Nile (Ontario), Kanada

Schiffe:
 HMS Nile, britisches Schiff
 SS Nile, britisches Schiff

Sonstiges:
 Nile (Band), US-amerikanische Death-Metal-Band
 Nile River, Tasmanien, Australien
 Upper Nile, Bundesstaat im Südsudan

Nile ist Familienname von
 Fred Nile (* 1934), australischer Politiker
 Elaine Nile (* 1936), australische Politikerin
 Willie Nile (* 1948), US-amerikanischer Musiker

NILE steht für
 NILE, Hip-Hop-Blues-Sänger
 NILE, Bezeichnung für Link 22, NATO-Technologiestandard
 Norwich Institute for Language Education, Bildungsinstitut für Englischlehrer

Siehe auch:
 Niles
 Neil

Abkürzung